У́лицы Строи́телей (Первая, Вторая, Третья, Четвёртая улицы Строителей) в Москве — название четырёх улиц, образованных при застройке Юго-Запада Москвы в конце 1950-х годов. Получили своё название в честь строителей этого района, впоследствии были переименованы:

 1-я улица Строителей — в улицу Строителей (1970 год)
 2-я улица Строителей — в улицу Крупской (1963 год)
 3-я улица Строителей — в улицу Марии Ульяновой (1963 год)
 4-я улица Строителей — в улицу Кравченко (1960 год)

Переименованные улицы Москвы